Die Bezeichnung Fliegender Panzer steht für

 ein Projekt eines mit Tragwerk ausgestatteten Panzers im Zweiten Weltkrieg, siehe Antonow A-40
 die umgangssprachliche Bezeichnung des Schlachtflugzeuges Iljuschin Il-2 durch Soldaten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg (, „Letajuschtschi tank“)